Marcus Vinicius ist der Name folgender Personen:

* Marcus Vinicius (Konsul 19 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr
 Marcus Vinicius (Konsul 30 n. Chr.) († 46 n. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Vinícius (* 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Marcus Vinícius de Souza (* 1984), brasilianischer Basketballspieler
 Marcus Vinicius da Silva Santo (* 1994), brasilianischer Fußballspieler

Marcus Vinicius ist der Name folgender fiktiven Figuren:
 Marcus Vinicius, männliche Hauptfigur in Quo Vadis (Roman) von Henryk Sienkiewicz